Менасальбас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтес-де-Толедо. Занимает площадь 179 км². Население — 3296 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Покровителем города считается святой Себастиян.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Diputación de Toledo
 Historia

Муниципалитеты Толедо